Gorjī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gorjī Bayān, ort, Kermanshah, 
 Gowjī, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar